

Tramway 

 Ancienne ligne 530A Burdinne - Huy (SNCV Namur) ;
 Ancienne ligne 530B Envoz - Seilles (SNCV Namur).

Voir aussi 
  

530